

Patronyme 

Baron Justus von Liebig, 1803 - 1873, chimiste allemand, dont le nom est honoré par une médaille et par une université.
Liebig, une marque de produits alimentaires appartenant au groupe européen Continental Foods, dont le nom vient de Justus von Liebig.
Étienne Liebig, né en 1955, musicien compositeur et écrivain français.
 Roberto Liebig, chanteur du groupe allemand Dorn.

Lieu 

 Pueblo Liebig, localité rurale argentine du département de Colón et la province d'Entre Ríos.
 Château Liebig à Kobern-Gondorf sur la Moselle en Allemagne, nommé à partir du baron Theodor von Liebig.

Patronyme allemand
Patronyme lorrain